Die Fotbollsallsvenskan 1936/37 war die 13. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 31. Juli 1936 und endete am 13. Juni 1937.

AIK Solna holte sich zum achten Mal in der Vereinsgeschichte den schwedischen Meistertitel. Aufsteiger Djurgårdens IF musste direkt wieder in die Division 2 absteigen. Begleitet wurde der Klub von IFK Norrköping.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Der Meister AIK Solna stellte mit Olle Zetherlund, dem 23 Saisontore gelangen, auch den Torschützenkönig.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1936
Fußballsaison 1936/37